Colom ist eine Nebeninsel von Menorca, siehe Illa d’en Colom

Colom ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Colom Caballeros (1951–2023), Präsident von Guatemala
 Antonio Colom (* 1978), spanischer Radrennfahrer
 Joan Colom (1921–2017), katalanischer Fotograf
 Josep Colom i Rincón (* 1947), katalanischer klassischer Pianist
 Lluís Carbonell i Colom (1910–1992), spanischer Maler und Kunstpädagoge
 Màrius Calado i Colom (1862–1926), katalanischer Pianist und Musikpädagoge 
 Teresa Colom (* 1973), andorranische Lyrikerin

Siehe auch:

 Colón, Coloma